Вержеза́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Клермон-Феррана, 13 км на захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 438,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки

Посилання 
 Вержезак на сайті французького Національного інституту географії
 Вержезак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вержезак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вержезак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вержезак на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Верхня Луара